MMU est un sigle pouvant désigner :

 Unité de gestion mémoire (MMU pour memory management unit), un composant informatique responsable de l'accès à la mémoire demandée par le processeur.
 Manned Maneuvering Unit, un système de propulsion développé par la NASA pour permettre aux astronautes de se déplacer de manière autonome dans le vide au cours de leurs sorties extravéhiculaires.

Sigle de 3 caractères